Носоми Сеихиро Кимура Эредиа (; 23 января 1997, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист японского происхождения, защитник клуба «Кобрелоа».

Клубная карьера 
Кимура — воспитанник клуба «Сантьяго Морнинг». 14 декабря 2014 года в матче против «Эвертона» из Винья-дель-Мар он дебютировал в чилийской Примере B. 6 марта 2016 года в поединке против «Депортес Пуэрто-Монт» Носоми забил свой первый гол за «Сантьяго Морнинг».

В начале 2017 года Кимура был арендован клубом «О’Хиггинс». 7 марта в матче против «Универсидад Консепсьон» он дебютировал в чилийской Примере.

Международная карьера 
В 2017 года Кимура в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матче против команды Парагвая.

Личная жизнь 
Прадед Носоми — Сайджиро был первым из его семьи, кто переехал в Чили. В начале он жил в Талькауано, но затем перебрался в Сантьяго, где родились дед Хосе Гильермо и отец Хосе Луис.

В ноябре 2016 года Кимура снялся в вэб-сериале, про мультикультурность в Чили.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте BDFA 
 
 

Футболисты Чили
Футболисты Японии
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Кобрелоа»